Клочківська сільська рада — назва окремих сільських рад.

 Клочківська сільська рада — сільське поселення, Ребріхинський район, Алтайський край, Росія
 Клочківська сільська рада — колишня сільська рада, Народицький район, Житомирська область, Українська РСР